Thomas White, Tom White
 Thomas White, Thomas Whyte (1492–1567) – angielski kupiec i polityk, lord major Londynu i fundator St John’s College w Oksfordzie
 Thomas White (1507–1566) – angielski polityk, parlamentarzysta z Hampshire
 Thomas White (1628–1698) – angielski duchowny anglikański, biskup
 Thomas White (zm. 1708) – angielski pirat
 Thomas White (1667–1719) – angielski polityk, parlamentarzysta z Horsham 
 Thomas White (1830–1888) – kanadyjski polityk
 Thomas White (1888–1957) – australijski polityk, minister
 Tom White (1896–1960) – angielski piłkarz
 Thomas D. White (1901–1965) – amerykański generał, 
 Thomas White – kanadyjski łyżwiarz szybki, olimpijczyk z 1936
 Tom White (1917–1985) – brytyjski lekkoatleta, olimpoiczyk z 1948 i 1952
 Tom White (1924–1998) – angielski piłkarz
 Thomas A. White (1931–2017) – irlandzki duchowny katolicki, arcybiskup
 Tom White (ur. 1939) – szkocki piłkarz
 Tom White (ur. 1976) – angielski piłkarz
 Tom White – brytyjski kolarz
 Thomas White – amerykański bobsleista